Юзеф Новак (; 1925—1984) — польский актёр театра, кино, радио и кабаре.

Биография 
Юзеф Новак родился 8 апреля 1925 года в деревне Коньчице (ныне Малопольское воеводство). Актерское образование получил в Кракове. Дебютировал в театре в 1945. Актёр театров в разных польских городах (Краков, Ополе, Катовице, Варшава). Пел и играл роли в кино, радио и кабаре. Умер 16 января 1984 года в Варшаве, похоронен на Северном коммунальном кладбище в Варшаве.

Избранная фильмография 
  — Варшавская премьера / Warszawska premiera — студент с цветами
  — Целлюлоза / Celuloza — Щенсный
  — Под фригийской звездой / Pod gwiazdą frygijską — Щенсный
  — Человек на рельсах / Człowiek na torze — Янковский
  — Эроика / Eroica — поручик Кужава
  — Дезертир / Dezerter — Роберт
  — Косоглазое счастье (Шесть превращений Яна Пищика) / Zezowate szczęście — Витольд
  — Поиски прошлого (Возвращение) / Powrót — Анджей
  — Закон и кулак / Prawo i pięść — поручик Вжесиньский
  — Домашняя война / Wojna domowa (телесериал) — милиционер (только в 6-й серии)
  — Париж-Варшава без визы / Paryż-Warszawa bez wizy — консул
  — Вестерплатте / Westerplatte — рядовой Петр Будер
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (телесериал) — Стефан, командир партизанского отряда (только в 10-й серии)
  — Графиня Коссель / Hrabina Cosel — граф Лагнаско
  — Пароль «Корн» / Hasło Korn — полковник Марчак
  — Новый / Nowy — директор машинного центра
  — Легенда / Legenda — командир партизанского отряда
  — Гидрозагадка / Hydrozagadka — Ян Вальчак (Ас)
  — Голубое, как Чёрное море / Niebieskie jak Morze Czarne — директор, участник экскурсии
  — Кардиограмма / Kardiogram — секретарь партии
  — Беспокойный постоялец / Kłopotliwy gość — милиционер
  — Профессор на дороге / Profesor na drodze — Юзеф Гжегорек, водитель
  — Майор Хубаль — Леопольд Окулицкий (полковник «Миллер»)
  — Весна, пан сержант! / Wiosna panie sierżancie — сержант Владислав Лихняк, милиционер
  — Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski — генерал Бронислав Воловский
  — Директора / Dyrektorzy (телесериал) — Вацлав Видляж, секретарь партии
  — Хозяин на Жулавах / Pan na Żuławach (телесериал) ''— Щепан (только в 3-й серии)

Награды 
 1955 — Государственная премия ПНР 2-й степени.
 1962 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1967 — Нагрудный знак 1000-летия польского государства.
 1970 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1970 — Бронзовая Медаль «За заслуги при защите страны».
 1974 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение» за радио- и телевизионное творчество.
 1974 — Медаль «30-летие Народной Польши».
 1977 — Орден «Знамя Труда» 2-й степени.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на Северном коммунальном кладбище в Варшаве
Лауреаты Государственной премии ПНР